Cet article recense les usages des termes rho et rhô.

Linguistique 
 Rhô,  de l'alphabet grec (majuscule , minuscule  ou )

Codes et sigles 
Comme abréviation, code ou sigle :
 RHO, code AITAde l'aéroport de Rhodes

En finance 
 Rhô, indice de sensibilité d'un produit dérivé (warrant, swap). Il exprime l'influence des taux d'intérêt sur le cours du produit dérivé. Plus le Rhô est élevé, plus le produit dérivé est sensible à une hausse de taux. Plus précisément, il s'agit de la dérivé du prix du produit dérivé par rapport aux taux d'intérêt.

Géographie 
 Rho, ville de Lombardie, Italie
 Rho, autre écriture de l'île de Ro, Grèce
 Rho, affluent de la , Italie

Sciences et techniques

Astronomie 
Rho, désignation habituelle de la  brillante étoile d'une constellation, dans la désignation de Bayer :

Mathématiques 
 ρ, rayon en coordonnées polaires.

Physique 
 ρ, masse volumique
 ρ, densité volumique de charge électrique
 ρ, résistivité
 Mésons ρ, particules de la famille des mésons ; il en existe 3 catégories : les mésons ρ+, ρ0 et ρ−

Sciences humaines 
 ρ, coefficient de corrélation d'une population (« r » désignant celui d'un échantillon appartenant à cette même population)

Vidéo 
 ρ, pourcentage de coefficients nuls après quantification dans une unité de base (macrobloc ou frame) en codage vidéo. Il est étroitement (linéairement) lié au nombre de bits nécessaire à coder cette unité de base.